L'ultima lezione è un titolo che può riferirsi a:

Opere librarie
L'ultima lezione: la solitudine di Federico Caffè scomparso e mai più ritrovato – libro del 1992 di Ermanno Rea 
L'ultima lezione: critica della sociologia contemporanea – libro del 1999 di Franco Ferrarotti
L'ultima lezione: la vita spiegata da un uomo che muore – libro del 2008 di Randy Pausch

Cinema
L'ultima lezione – film del 2001 diretto da Fabio Rosi, tratto dall'omonimo libro di Ermanno Rea